Сахтыш — топоним в Тейковском районе Ивановской области:
 Сахтыш (озеро)
 Сахтыш (село) 
 Сахтыш (деревня станции) — деревня (станция), ранее посёлок железнодорожной станции
 Сахтыш (станция) — станция Ярославского отделения Северной железной дороги